Влади́мир Петро́вич Гле́бов:
 Глебов, Владимир Петрович (1850—1926) — русский предприниматель и общественный деятель, член Государственного совета.
 Глебов, Владимир Петрович (1934—2018) — доктор технических наук, профессор Всероссийского теплотехнического института, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1995).